La Taça Ribeiro dos Reis 1966-1967 fu la 6ª edizione dell'omonima competizione creata in onore del giornalista sportivo António Ribeiro dos Reis. La squadra vincitrice fu l'Espinho.

Squadre partecipanti e formula 
In questa edizione erano presenti 12 squadre di Primera Divisão e 28 squadre di Segunda Divisão. Le 40 squadre si sfidarono in quattro gironi da dieci squadre in cui le prime avanzarono alle semifinali.

Primeira Divisão

12 squadre

Segunda Divisão

28 squadre

Gruppi

I Gruppo

II Gruppo

III Gruppo

IV Gruppo

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Voci correlate 
Primeira Divisão 1966-1967
Taça de Portugal 1966-1967

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1966
Calcio nel 1967
1966-1967